Hetzel puede referirse a:

 Fred Hetzel, antiguo jugador de baloncesto profesional de la NBA.
 Pierre-Jules Hetzel, un editor y escritor francés, conocido por las publicaciones ilustradas que realizó de Julio Verne.